Чемпионат России по футболу 2016/2017 — 25-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. 5-й сезон, который организуется по системе «осень—весна».

Чемпионский титул защищал московский ЦСКА, занявший в итоге 2 место, чемпионом за три тура до конца стал «Спартак» (завоевав золотые медали в 10 раз в рамках чемпионата России (чего не случалось с 2001 года) и 22 раза с учётом чемпионата СССР).

Регламент

Формат 
Чемпионат России по футболу 2016/2017 проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга на своём поле и поле соперника. Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2016/2017, выбывают в Первенство ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания клубов из премьер-лиги. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами Первенства ФНЛ 2016/2017, занявшими соответственно четвёртое и третье места.

Победителем переходных матчей признаётся команда, которая забьёт большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле. В случае, если команды забьют равное количество голов на своём и чужом поле, то после второго матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый без перерыва. Если в течение дополнительного времени обе команды забьют равное количество голов, то победителем будет команда, играющая в этом матче в гостях. Если в течение дополнительного времени голы не будут забиты, то победитель будет определён с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры.

Команды, занявшие первое и второе места в Первенстве ФНЛ 2016/2017, а также победители стыковых матчей получают право выступать в сезоне 2017/2018 в Чемпионате России. Команды, проигравшие по итогам переходных матчей сезона 2016/2017, выступают в Первенстве ФНЛ 2017/2018.

Лимит на легионеров 
В составе одной команды одновременно на поле могут находиться не более 6 легионеров.

Клубы-участники 
В этом чемпионате России из 16 клубов-участников три представляют Москву (минимальное число за всё время проведения чемпионатов), одним клубом представлены Грозный, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Томск, Тула и Уфа.

Основная статья: Чемпионат России по футболу 2016/2017 (составы)

Изменения 
По итогам прошлого сезона в Футбольную национальную лигу выбыли следующие клубы:
 ФК «Кубань» (Краснодар), занявший 14 место, проигравший клубу «Томь» в стыковых матчах. Вылетел в ФНЛ 5 сезонов спустя.
 ФК «Динамо» (Москва), занявший 15 место. Вылетел в ФНЛ впервые в своей истории;
 ФК «Мордовия» (Саранск), занявший 16 место. Возвращался в ФНЛ спустя 2 сезона.

По итогам Первенства ФНЛ 2015/2016 в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 ФК «Оренбург» (Оренбург), занявший 1 место и вышедший в элитный дивизион впервые в своей истории;
 ФК «Арсенал» (Тула), занявший 2 место и вернувшийся в элиту сезон спустя.
 ФК «Томь» (Томск), занявший 3 место, обыгравший «Кубань» в стыковых матчах и вернувшийся в премьер-лигу 2 сезона спустя.

Места проведения соревнований 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Спартак (Москва)
! Краснодар
! ЦСКА (Москва)
! Рубин (Казань)
|-
| Открытие Арена
| Краснодар
| ВЭБ Арена
| Казань Арена
|-
| Вместимость: 45 000
| Вместимость: 34 000
| Вместимость: 30 000
| Вместимость: 45 000
|-
| 
| 
| 
| 
|-
! Зенит (Санкт-Петербург)
! Локомотив (Москва)
! Крылья Советов (Самара)
! Анжи (Махачкала)
|-
| Петровский
| Локомотив
| Металлург
| Анжи-Арена
|-
| Вместимость: 21 000
| Вместимость: 28 000
| Вместимость: 30 000
| Вместимость: 26 000
|-
|
|
|
|
|-
|colspan="8" rowspan="1"|

|-
! Ростов (Ростов-на-Дону)
! Амкар (Пермь)
! Терек (Грозный)
! Уфа
|-
| Олимп-2
| Звезда
| Ахмат-Арена
| Нефтяник
|-
| Вместимость: 15 800
| Вместимость: 17 000
| Вместимость: 30 000
| Вместимость: 15 000
|-
| 
| 
| 
| 
|-
! Арсенал (Тула)
! Оренбург
! Урал (Екатеринбург)
! Томь (Томск)
|-
| Арсенал
| Газовик
| СКБ-Банк Арена
| Труд
|-
| Вместимость: 20 000
| Вместимость: 7 500
| Вместимость: 10 000
| Вместимость: 10 000
|-
| 
| 
| 
|
|-
|}

Официальные представители 

Примечания

Составы команд

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 •  • 
Источник: rus.rfpl.org/results

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Стыковые матчи РФПЛ — ФНЛ 
По окончании сезона 13-я и 14-я команды РФПЛ играют стыковые матчи с 4-й и 3-й командами ФНЛ соответственно.

Время начала матчей в UTC+3 (MSK, московское время). Местное время (отличное от московского) указано в скобках.
 Первые матчи

 Ответные матчи

Статистика игроков

Лучшие бомбардиры 
{| class="wikitable sortable"
итоговая таблица
! #
! Игрок (возрастна конец чемпионата)
! title="Команда(ы), за которые выступал игрок в течение турнира" |Команда
! title="Количество забитых мячей" colspan="2" |Голы (из нихс пен.)
! title="Количество проведённых минут на поле" |Минуты|-
|align="center" rowspan="1"|1
| Фёдор Смолов (27)|Краснодар
| rowspan="1" align="center" |18
| rowspan="1" align="center" |4
|align="center" rowspan="1"|1934
|-
|align="center" rowspan="1"|2
| Артём Дзюба (28)|Зенит
|rowspan="1" align="center" |13
| rowspan="1" align="center" |1
|align="center" rowspan="1"|2194
|-
|align="center" rowspan="1"|3
|/ Квинси Промес (25)|Спартак
| rowspan="1" align="center" |12
| rowspan="1" align="center" |2
| rowspan="1" align="center" |2259
|-
|align="center" rowspan="1"|4
| Ари* (31)|Локомотив
| rowspan="1" align="center" |10
| rowspan="2" align="center" |-
| rowspan="1" align="center" |1615
|-
|align="center" rowspan="2"|5
| Беким Балай (26)|Терек
| rowspan="2" align="center" |9
| rowspan="1" align="center" |1892
|-
| Жонатас (28)|Рубин
| rowspan="1" align="center" |1
| rowspan="1" align="center" |2004
|-
|align="center" rowspan="3"|7
| Сергей Корниленко (33)|Кр. Советов
| rowspan="3" align="center" |8
| rowspan="2" align="center" |-
| rowspan="1" align="center" |1734
|-
| Денис Глушаков (30)|Спартак
| rowspan="1" align="center" |2125
|-
| Жулиано (26)|Зенит
| rowspan="1" align="center" |3
| rowspan="1" align="center" |2371
|-
|align="center" rowspan="6"|10
| Аблайе Мбенге (25)|Терек
| rowspan="6" align="center" |7
| rowspan="2" align="center" |-
| rowspan="1" align="center" |799
|-
| Сердар Азмун (22)|Ростов
| rowspan="1" align="center" |1650
|-
|/ Мануэл Фернандеш (31)|Локомотив
| rowspan="1" align="center" |2
| rowspan="1" align="center" |1829
|-
| Александр Самедов** (32)|Спартак
| rowspan="1" align="center" |3
| rowspan="1" align="center" |1834
|-
| Максим Канунников (25)|Рубин
| rowspan="2" align="center" |-
| rowspan="1" align="center" |1849
|-
| Дмитрий Полоз (25)|Ростов
| rowspan="1" align="center" |1883
|}

* Ари в зимнее трансферное окно сменил «Краснодар» на «Локомотив»
** Самедов в зимнее трансферное окно сменил «Локомотив» на «Спартак»

 Хет-трики 

 Лучшие ассистенты 

 Лучшие по системе гол+пас 

 Рекорды и знаковые действия игроков 
 Первый гол в сезоне: Иван Новосельцев («Ростов») в ворота «Оренбурга» (30 июля 2016 года)
 Первый гол с пенальти: Георге Грозав («Терек») в ворота «Крыльев Советов» (31 июля 2016 года)
 Первый автогол: Саид Эззатоллахи («Ростов») в игре с «Зенитом» (12 августа 2016 года)
 Самый быстрый гол в матче в сезоне: Витиньо («ЦСКА») на 32-й секунде игры в ворота «Томи» (19-й тур, 11 марта 2017 года)

 Статистика и рекорды чемпионата 
 Средний возраст игроков сезона — 27,11 года
 Самая крупная победа хозяев (+4):
 «Спартак» — «Арсенал» — 4:0 (1-й тур, 31 июля 2016 года)
 «Краснодар» — «Терек» — 4:0 (2-й тур, 8 августа 2016 года)
 «Локомотив» — «Анжи» — 4:0 (13-й тур, 5 ноября 2016 года)
 «Крылья Советов» — «Спартак» — 4:0 (16-й тур, 1 декабря 2016 года)
 «ЦСКА» — «Урал» — 4:0 (17-й тур, 3 декабря 2016 года)
 «ЦСКА» — «Томь» — 4:0 (19-й тур, 11 марта 2017 года)
 «ЦСКА» — «Локомотив» — 4:0 (25-й тур, 26 апреля 2017 года)
 «Локомотив» — «Оренбург» — 4:0 (28-й тур, 13 мая 2017 года)
 «ЦСКА» — «Анжи» — 4:0 (30-й тур, 21 мая 2017 года)
 Самая крупная победа гостей (+6):
 «Томь» — «Ростов» — 0:6 (18-й тур, 3 марта 2017 года)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (7):
 «Томь» — «Локомотив» — 1:6 (16-й тур, 1 декабря 2016 года)
 «Терек» — «Урал» — 5:2 (26-й тур, 29 апреля 2017 года)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6):
 «Томь» — «Локомотив» — 1:6 (16-й тур, 1 декабря 2016 года)
 «Томь» — «Ростов» — 0:6 (18-й тур, 3 марта 2017 года)
 Наибольшее количество удалений в одном матче у одной команды (3): «Урал» в матче «Зенит» — «Урал» (24-й тур, 22 апреля 2017 года)
 Наибольшее количество победных матчей подряд (6): «Спартак» (10—15 туры)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (13): «ЦСКА» (13—25 туры)
 Наибольшее количество сухих матчей подряд (10): «Ростов»
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (14): «Арсенал»
 Наибольшее количество поражений подряд (5): «Арсенал», «Томь»
 Самый посещаемый тур (6-й): 125 841 (всего), 15 730,13 (в среднем за игру)
 Наименее посещаемый тур (16-й) : 56 365 (всего), 7 045,63 (в среднем за игру)

 Статистика домашней и гостевой посещаемостей матчей команд итоговая таблица * — средняя и общая посещаемости во второй строке указаны только для матчей на новом стадионе клуба, однако официальными являются числа в первой строке
 ** — средняя и общая посещаемости во второй строке указаны включая домашние матчи не на своём стадионе (в силу невозможности обеспечения качества домашнего поля)
 *** — средняя и общая посещаемости во второй строке указаны включая гостевые матчи не на стадионе формальных хозяев (в силу невозможности обеспечения качества домашнего поля)

Источники: championat.com, rfpl.org

 Рекорды посещаемости сезона итоговая таблица (для каждой команды не более 5 домашних матчей и свыше 25 тыс. зрителей)''

(13) — Спартак в 13 из 15 домашних матчей собирал более 25 тыс. зрителей

Техническое оснащение

Турнирное положение молодёжных команд

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Российской футбольной Премьер-лиги
 НАШ ФУТБОЛ — официальный телеканал Российской футбольной Премьер-лиги
 Премьер-лига на сайте издания Спорт-Экспресс.
 Премьер-лига на сайте издания Советский спорт.
 Премьер-лига на портале Чемпионат.com.
 Премьер-лига на портале sportbox.ru.
 Премьер-лига на сайте sports.ru.

Россия
2016
Чемпионат России по футболу 2016/2017